Кэ́рри Рэ́йчел Бра́унстин (; род. 27 сентября 1974) — американская актриса, писательница, режиссёр и музыкант. Широко известна как гитарист и вокалист группы Sleater-Kinney. Начиная с 2010 года участвовала в группе . Они выпустили свой одноимённый дебютный альбом в сентябре 2011 года.

Совместно с Фредом Армисеном Браунстин также является создательницей комедийного скетч-шоу «Портландия», которое принесло ей премию Пибоди и девять номинаций на премию «Эмми».

Ранние годы 
Браунстин родилась в Сиэтле, штат Вашингтон, и выросла в Редмонде, в еврейской семье. Её мать страдала от анорексии и ушла из семьи, когда Браунстин было 14 лет. Она воспитывалась отцом, корпоративным юристом, который в 1998 году признался в своей гомосексуальности. У неё есть младшая сестра, Стейси.

Училась в  в Керкленде в штате Вашингтон. Потом перешла в , которую и окончила.

Кэрри начала играть на гитаре в 15 лет, училась у Джереми Иника. Позже она рассказала: Он жил по соседству со мной, так что я решила прогуляться к нему со своей гитарой. Он показал мне пару открытых аккордов, и я просто запомнила их. Я прошла через столько этапов, как ребёнок со своими интересами, что мои родители остановились на гитаре. Так [инструмент] оказался [первой] вещью, на которую я должна была копить свои деньги — и может быть, это причина того, что я осталась с этим инструментом.

После школы Кэрри поступила в Университет Западного Вашингтона до ухода в Колледж Вечнозелёного штата, где она познакомилась с Корин Такер, Кэтлин Ханной, Тоби Вэйл, и . Кэрри, Алби и CJ Phillips создали группу , и часто гастролировали с группой Корин . Обе группы попали в сборник . Позже, вместе с Такер, она сформировала группу Sleater-Kinney, как сайд-проект, а позже выпустила с группой  совместный сингл Free to Fight.

Браунстин окончила Колледж Вечнозелёного штата с образованием социолингвиста, и жила в Олимпии в штате Вашингтон три года, после чего переехала в Портленд в штате Орегон.

Музыкальная карьера

Excuse 17 
Во время учёбы в Колледже Вечнозелёного штата Кэрри образовала вместе с CJ Филлипсом и  группу , один из пионерских коллективов движения riot grrrl в Олимпии (штат Вашингтон), которое играло важную роль в третьей волне феминизма.

Sleater-Kinney 
После распада Excuse 17 и , Рейчел и Корин сконцентрировались на группе Sleater-Kinney. Они записали свой первый одноимённый альбом во время поездки в Австралию в начале 1994 года, где они вдвоём отпраздновали выпуск Корин из Колледжа Вечнозелёного штата (Кэрри тогда была ещё на третьем курсе). Альбом был выпущен весной следующего года. Они записали и гастролировали с разными ударниками, пока Джанет Вайсс не присоединилась к группе в 1996 году. После их одноимённого дебюта, они выпустили шесть студийных альбомов, прежде чем уйти на перерыв в 2006 году. В 2012 в интервью с DIY magazine Кэрри сказала, что Sleater-Kinney ещё будут играть в будущем. 20 октября 2014 года Грейс написала в Twitter, что Sleater-Kinney 20 января 2015 года выпустят новый альбом, , и что будет тур в начале 2015 года. В то же время было сделано объявление о том, что они выпустили видеоклип на первый сингл с альбома. Сингл Bury Our Friends доступен для MP3-скачивания.

Примечания

Ссылки 

Панк-рок-музыканты США
Рок-вокалисты США
Гитаристы по алфавиту
Гитаристы XX века
Гитаристы XXI века
Рок-гитаристы США
Соло-гитаристы
Музыканты в жанре Riot grrrl
Деятели феминизма США
Музыканты Sleater-Kinney
Музыканты Wild Flag
Телережиссёры США
Мемуаристы по алфавиту
Мемуаристы США XXI века
Выпускники Колледжа Вечнозелёного штата
Выпускники университета Западного Вашингтона
Лауреаты премии Пибоди
Киноактрисы США